Carina (luchtwegen), een anatomische structuur
 Catharina, een meisjesnaam, een variant op Carina 
 Toyota Carina, een automodel
 Kiel, Latijn voor het sterrenbeeld 
 Carina (Osečina), een plaats in de Servische gemeente Osečina

Zie ook
 Karina